Копыркин — фамилия; имеет женскую форму Копыркина.
 Копыркин, Анатолий Степанович (род. 1954) — заслуженный военный лётчик Российской Федерации, Герой Российской Федерации.
 Копыркин, Сергей Павлович (род. 1962) — российский дипломат.